La sigla SQM puede referirse a:

Sensibilidad química múltiple, (enfermedad, síndrome).
Sociedad Química y Minera de Chile, empresa minera de la Región de Antofagasta.